Afera reprywatyzacyjna w Polsce:
 Afera reprywatyzacyjna w Łodzi
 Afera reprywatyzacyjna w Krakowie
 Afera reprywatyzacyjna w Warszawie